Ойконим

 Поддубки — деревня, Дмитровский район, Московская область, Россия
 Поддубки — деревня, Бурашевское сельское поселение, Калининский район, Тверская область, Россия
 Поддубки — деревня, Медновское сельское поселение, Калининский район, Тверская область, Россия